Mika Pyörälä (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Pendant une décennie, il évolue avec le Kärpät Oulu en Finlande tant au niveau junior que professionnel. En 2006-2007, il y connaît sa meilleure saison avec une récolte de 45 points en 56 parties. Cette performance lui permet d'être invité à représenter son pays lors du Championnat du monde.

Il s'exile ensuite deux saisons dans l'Elitserien en Suède avec le Timrå IK. Au terme de chacune de ces saisons, il participe à nouveau au Championnat du monde. Il fut ensuite approché par les Flyers de Philadelphie pour y jouer en 2009-2010. Il accepte et se joint au club américain. Il joue aussi pour leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Il remporte le Trophée européen 2012 avec le Luleå HF.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|1997-1998 ||Kärpät Oulu ||Jr. B SM-sarja ||27 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Kärpät Oulu ||Jr. A SM-sarja ||40 ||6 ||10 ||16 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Kärpät Oulu ||Jr. A SM-sarja ||40 ||21 ||35 ||56 ||52 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||9 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2001-2002 ||Kärpät Oulu ||Jr. A SM-sarja ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2001-2002 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||51 ||4 ||2 ||6 ||35 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2002-2003 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||56 ||17 ||11 ||28 ||22 ||15 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
|2003-2004 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||53 ||12 ||19 ||31 ||8 ||13 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2004-2005 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||56 ||9 ||13 ||22 ||18 ||11 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
|2004-2005 ||Kärpät Oulu ||C. d'Europe des clubs champions ||3 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||41 ||13 ||8 ||21 ||10 ||11 ||5 ||6 ||11 ||0
|-
|2006-2007 ||Kärpät Oulu ||SM-liiga ||56 ||28 ||17 ||45 ||30 ||10 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
|2007-2008 ||Timrå IK ||Elitserien ||46 ||17 ||16 ||33 ||18 ||11 ||6 ||4 ||10 ||0
|-
|2008-2009 ||Timrå IK ||Elitserien ||55 ||21 ||22 ||43 ||10 ||7 ||2 ||1 ||3 ||6
|-
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 35|| 8|| 10|| 18|| 10|| || || || ||
|-
|2009-2010 ||Flyers de Philadelphie ||LNH || 36|| 2|| 2|| 4|| 10|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Frölunda HC ||Elitserien || 48|| 14|| 9|| 23|| 8|| || || || ||
|-
|2011-2012 || Frölunda HC ||Elitserien || 53|| 22|| 18|| 40|| 12|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2012-2013|| Amour Khabarovsk || KHL || 25|| 5|| 6|| 11|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Luleå HF ||Elitserien || 32|| 5|| 12|| 17|| 6|| 13|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2013-2014 ||Kärpät Oulu || Liiga || 60|| 13|| 23|| 36|| 16|| 16|| 6|| 10|| 16|| 4
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 57 || 17 || 18 || 33 || 28 || 19 || 8 || 6 || 14 || 4
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 49 || 15 || 17 || 32 || 12 || 14 || 5 || 7 || 12 || 12
|-
| 2016-2017 || Kärpät Oulu || Liiga || 60 || 26 || 29 || 55 || 20 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || CP Berne || LNA || 32 || 4 || 5 || 9 || 16 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Kärpät Oulu || Liiga || 45 || 16 || 16 || 32 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Kärpät Oulu || Liiga || 51 || 20 || 25 || 45 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Kärpät Oulu || Liiga || 56 || 12 || 22 || 34 || 32 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2021-2022 || Kärpät Oulu || Liiga  || 53|| 16|| 12|| 28|| 14|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4

| 36|| 2|| 2|| 4|| 10|| || || || ||

Au niveau international

|2007 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1|| 2 || 0 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2008 || align="left"| Championnat du monde || 9 || 0 || 0 || 0|| 0  || -3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2009 ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 0|| 0 ||align="left"| Cinquième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3|| 4|| +5|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 2|| 0|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 1 || 4 || 3 || 0 || +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 0 || 2 || 2 || 6 || +2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 1 || 0 ||  1|| 0 || +1|| align="left"| Sixième place

Notes et références  

Naissance en juillet 1981
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Timrå IK
Joueur des Frölunda Indians
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Naissance à Oulu
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Luleå HF
Joueur du CP Berne
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Matti-Keinonen
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen